Montpelier, település Írországban
Montpelier, város az Egyesült Államokbeli Idaho államban
Montpelier, az Egyesült Államokbeli Vermont állam fővárosa
Montpelier, James Madisonnak, az Egyesült Államok egyik elnöke birtokának neve